Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 23. und 24. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

Ihren ersten von drei WM-Titeln errang die amtierende Europameisterin Carolina Klüft aus Schweden.Zweite wurde die französische Weltmeisterin von 1999 Eunice Barber, die hier in Paris sechs Tage später den Weitsprung für sich entschied.Bronze ging an die belarussische Vizeweltmeisterin von 2001, Olympiazweite von 1996, Olympiadritte von 2000, Vizeeuropameisterin von 2002 und EM-Dritte von 1998 Natallja Sasanowitsch.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Die schwedische Weltmeisterin Carolina Klüft stellte in diesem Wettkampf mit 7001 Punkten eine neue Weltjahresbestleistung und gleichzeitig einen neuen Landesrekord auf.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
23./24. August 2003

Video 
 Women Heptathlon 800 Metres Heat 2 2003 IAAF World Athletics Championships Paris auf youtube.com, abgerufen am 21. September 2020

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Women Heptathlon Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 21. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Paris 2003, S. 355f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 21. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Paris